Niemcy:
 Flöha – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Flöha – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Flöha – rzeka